San Sisto ima više značenja:
 San Sisto, Perugia
 San Sisto, Pesaro-Urbino
 San Sisto, Reggio Emilia
 San Sisto, Rovigo
 San Sisto, Treviso